Frost  puede referirse a:

Lugares
Frost (Minnesota), ciudad de Minnesota, Estados Unidos.

Personas
Darrel R. Frost, zoólogo herpetólogo (1951).
Kjetil-Vidar Haraldstad, baterista noruego de las bandas Satyricon y 1349 (1963).
Robert Frost poeta estadounidense (1874-1963).
Charles Christopher Frost botánico (1805-1880).
John Frost botánico (1803-1840).
Kid Frost, nombre artístico de un rapero latino de Estados Unidos (1964).
Sir David Frost, periodista, comediante, escritor y presentador de televisión británico (1939-2013).
Lord Frost, diplomático y político británico (1965).

Personajes ficticios
Emma Frost, personaje de Marvel Comics.
Frost, personaje del videojuego Mortal Kombat.
Killer Frost, personaje de DC Comics

Música
Frost, banda de black metal, liderada por Mick Kenney.